Thái Sơn (Kiên Giang)
 Thái Sơn (Hải Phòng)
 Thái Sơn (Nghệ An)
 Thái Sơn (Cao Bằng)
 Thái Sơn (Bắc Giang)
 Thái Sơn (Hải Dương)
 Thái Sơn (Tuyên Quang)
 Thái Sơn (Thái Bình)